Alive est un mot anglais signifiant « vivant ».

Il désigne également :

Musique

Chansons 

 Alive, une chanson de Lil Jon ;
 Alive, un morceau de Daft Punk ;
 Alive, une chanson du groupe The Black Eyed Peas ;
 Alive, une chanson de P.O.D. ;
 Alive, une chanson de Pearl Jam ;
 Alive, une chanson de Jennifer Lopez ;
 Alive, une chanson de Chrystina Sayers ;
 Alive, une chanson de Empire of the Sun ;
 Alive, une chanson de Krewella ;
 Alive, une chanson de SPEED ;
 Alive, une pièce musicale de hip-hop/rap du groupe Black Eyed Peas ;
 Alive, une chanson du groupe One Direction ;
 Alive!, une chanson d'electro-dance de Mondotek ;
 Alive!, une chanson de Kika.
 Alive, une chanson de Sia.
 Alive, EP du boys band sud-coréen BIGBANG (2012) ;
 Alive, une chanson de Vincent Bueno à l'Eurovision 2020.

Albums 

 Alive, un album d'Axelle Red ;
 Alive, un album de Faylan ;
 Alive, un album du groupe Phronesis ;
 Alive, un album de Jessie J ;
 Alive!, un album de Kiss ;
 Alive!, un album d'Omnia ;
 Alive!, un album de Snot.

Autres 

 Alive, un groupe musical ;
 Alive, un DVD musical du groupe Meshuggah.

Cinéma 
 Alive, titre original des Survivants, film américain réalisé par Frank Marshall en 1993, d'après le livre Les Survivants ;
 Alive, film japonais réalisé par Ryūhei Kitamura en 2002 ;
 Alive, film français réalisé par Frédéric Berthe en 2004 ;
 Alive (Gjallë) film d'Artan Minarolli en 2009 ;
 Alive, film sud-coréen réalisé par Park Jungbum en 2014 ;
 Alive,  film de zombies sud-coréen (2020).

Télévision 
 Alive, téléfilm canadien réalisé par R.T. Thorne en 2013.

Littérature 
 Alive, un manga one shot de Tsutomu Takahashi ;
 Alive, un roman de Scott Sigler, premier tome de la série The Generations.

Jeu vidéo 
 Alive, un jeu vidéo sorti en 1991 ;
 Alive, un jeu vidéo sorti en 1999.

Sigle 
ALIVE peut désigner :
 ALIVE (Aware Lifeforms In Virtual Entertainment), un moteur de jeu, développé par Oddworld Inhabitants pour sa série de jeux vidéo Oddworld.

Voir aussi 
 Columbus Alive, un journal de Columbus en Ohio
 Alive 2007, l'album live de Daft Punk

Sigle de 5 caractères